TDA steht als Abkürzung für:
 Tamm Dancoff Approximation, die englische Bezeichnung für die Tamm-Dancoff-Näherung
 Topologische Datenanalyse, ein Verfahren zur Analyse hochdimensionaler Daten mit Methoden der algebraischen Topologie
 Télédiffusion d’Algérie, staatliche Rundfunkanstalt in Algerien
 Theater der Altmark (TdA), offiziell Landestheater Sachsen-Anhalt Nord
 Toa Domestic Airlines, ehemalige japanische Fluggesellschaft (ICAO-Code), siehe Japan Air System
 Toluylendiamin, siehe 2,4-Diaminotoluol, ein Zwischenprodukt in der Kunststoffindustrie

Abkürzung